Ми́на Алекса́ндра Сува́ри (; ) — американская актриса, известная своими ролями в фильмах «Красота по-американски» и «Американский пирог».

Биография

Юность 
Мина Сувари родилась 13 февраля 1979 года в Ньюпорте. Отец — психиатр эстонского происхождения (из Пярну), Андо Сювари (), мать — Кэндис, медсестра, наполовину гречанка. У Мины есть три старших брата. После переезда семьи в Чарльстон Мина в возрасте 12 лет попала в модельное агентство. После окончания школы Мина переехала в Лос-Анджелес, где начала сниматься в телесериалах.

Карьера 

Её дебют в кино — небольшая роль в фильме режиссёра Грегга Араки «Нигде». В 1997 году получила роль в триллере «Целуя девушек» с Морганом Фрименом в главной роли. После благожелательных отзывов критики получила роль в драме Сэма Мендеса «Красота по-американски» (1999). Фильм получил пять премий «Оскар». Сама Мина номинировалась на премию BAFTA.

Далее последовали роли в фильмах «Мушкетёр», «Американский пирог 2», «Сахар и перец», «Высший пилотаж», «Травма».

В 2004 году Сувари сыграла роль Эдди в сериале «Клиент всегда мёртв», за нее она получила Премию Гильдии киноактёров США. После этого она играла роли второго плана в таких фильмах, как «Ходят слухи», «Домино», «Салон красоты». Затем озвучила Айрис Гейнсборо в компьютерной игре «Kingdom Hearts II» и в мультфильме «Последняя фантазия VII: Дети пришествия».

В 2006 году Мина сыграла в фильме «Я соблазнила Энди Уорхола», а в 2007 снялась в картине «Законы Бруклина».

В 2008 году она снялась в ремейке фильма «День мертвецов».

В 2010 году Сувари снялась в сериале «Ясновидец». В 2011 году ― в сериале Плащ и в первом сезоне сериала «Американская история ужасов».

Затем последовали съёмки в сериалах «Пожарные Чикаго» и «К югу от ада».

В период с 2016 по 2017 год Сувари сыграла в телесериалах «Внутри Эми Шумер» и «Лига справедливости».

8 июня 2018 года на экраны вышел сериал «Американская женщина» с Сувари в главной роли, но был отменен после первого сезона из-за низких рейтингов.

Личная жизнь 
В 2000—2005 годы Мина была замужем за кинооператором Робертом Бринкманном.

В 2010—2012 годы Мина была замужем за музыкальным продюсером Симоне Сестито.

С октября 2018 года Мина замужем в третий раз за сотрудником художественного отдела фильма «Я буду дома к Рождеству» (2016) Майклом Хоупом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. 12 апреля 2021 у пары родился сын Кристофер Александер Хоуп.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Роки Хилл
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактрисы США